Лысьвенский район — бывшая административно-территориальная единица в Уральской (в 1924—1931 гг.) и Пермской (Молотовской) областях (в 1941—1948 и 1965—2001 гг.) в составе РСФСР в СССР и в современной России. Административный центр — город Лысьва (в район не входил, за исключением периода 1924—1931 гг.).

С 2004 до 2011 гг. в границах современного Лысьвенского городского округа существовал Лысьвенский муниципальный район, включавший город Лысьва с прилегающими населёнными пунктами.

Население 

Численность населения района по данным переписи населения 1926 года составляла  человек, в том числе русские — 96 %, татары — 2,8 %. Городское население — 27273 человека или 82,1 %.

История 
Лысьвенский район был образован решением Президиума Уральского областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 27 февраля 1924 года в составе Пермского округа Уральской области РСФСР. В район вошли ряд волостей Пермского уезда Пермской губернии.

10 июня 1931 года постановлением Президиума ВЦИК «Об изменениях в составе городов, рабочих поселков и районов Уральской области», Лысьвенский район был ликвидирован, а Лысьва стала городом областного значения, его горсовет непосредственно был подчинён облисполкому Уральской области.

25 января 1935 года постановлением Президиума ВЦИК «О новой сети районов Свердловской области и Коми-Пермяцкого округа», Лысьвенский район в составе новообразованной Свердловской области был образован вновь, но 31 декабря 1935 года постановлением Президиума ВЦИК «О внесении уточнений и дополнений в постановления президиума ВЦИК о новой сети районов АССР, краев и областей» он был вновь упразднён, а Лысьвенскому горсовету вновь напрямую переподчинены те же населённые пункты. 

13 января 1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании, новых районов в составе Молотовской области», Лысьвенский район вновь был создан в составе Молотовской  (Пермской) области.

22 мая 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О ликвидации Лысьвенского района Молотовской области», Лысьвенский район Молотовской области был опять ликвидирован, а его территория снова передана в административное подчинение Лысьвенского городского Совета.

12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об изменениях в административно-территориальном делении Пермской области» Лысьвенский район Пермской области был восстановлен, при этом Лысьвенский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет не образованы, поэтому сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся района подчинялись Лысьвенскому городскому Совету депутатов трудящихся.

В 2001 году Лысьвенский район был упразднён: все его населённые пункты были вновь подчинены напрямую городу Лысьве. Законом «Об административно-территориальном устройстве Пермской области» № 416-67 от 28 декабря 1996 года в новых редакциях, Лысьве подтвердили статус города областного (с 2005 года краевого) значения.

Административное деление 
По состоянию на 1926 год Лысьвенский район имел площадь в 1300 км² и в него входил 141 населённый пункт, в том числе 1 город и 140 сельских населённых пунктов, которые объединялись в 1 городской совет и 6 сельсоветов:

По состоянию на 1930 год к Лысьвенскому району, помимо райцентра, относились 6 сельсоветов.

По состоянию на начало 1947 года Лысьвенский район площадью 3800 км² включал 15 сельсоветов, при этом райцентр в его состав не входил как город областного значения.

По состоянию на 1 января 1981 года Лысьвенский район площадью 3491,6 км² включал 54 населённых пункта, в том числе 1 рабочий посёлок (Кын) и 53 сельских населённых пункта. Они объединялись в 1 поссовет и 8 сельсоветов:

Примечания 

Упразднённые районы Пермской области
Упразднённые районы Уральской области
Лысьвенский район